Tom Sawyer, personatge principal de Les aventures de Tom Sawyer, novel·la de l'escriptor nord-americà Mark Twain publicada el 1876
 Tom Sawyer (pel·lícula de 1917), pel·lícula muda produïda per Jesse Lasky, dirigida per William Taylor i interpretada per Jack Pickford i Clara Horton 
 Tom Sawyer (pel·lícula de 1973), popular versió teatral de l'any 1973 de la història d'aventures de la infantesa de Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer
 Tom Sawyer (pel·lícula de 2000), llargmetratge d'animació estatunidenc estrenat directament en vídeo